Tranekær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tranekær Langeland, Langelands Nørre Herred
 Tranekær Slot – en landbrugsejendom på Langeland
 Tranekær Len – et len omkring slottet, oprettet 1358.
 Tranekær Amt – eksisterede 1662 – 1793
 Tranekær – en bebyggelse og et ejerlav i Tranekær Sogn
 Tranekær Kirke – en kirke i dette sogn
 Tranekær Kommune – en kommune på Langeland
 Tranekær (Hørby Sogn) – en bebyggelse i Hørby Sogn
 Tranekær (Jetsmark Sogn) – en bebyggelse i Jetsmark Sogn
 Tranekær (Ølgod Sogn) – et areal i Ølgod Sogn
 Tranekær (Ølsted Sogn) – en bebyggelse i Ølsted Sogn